Валенти́на Гаври́ловна Федо́това (род. 5 ноября 1941 года, Пенза, СССР) — советский и российский философ, специалист в области социальной философии, методологии социального познания. Доктор философских наук, профессор, заведующая сектором социальной философии Института философии РАН. Академик РАЕН (1999) и РАГН.

Биография 
Родилась 5 ноября 1941 года в Пензе.

В 1965 году окончила Пензенский политехнический институт.

В 1968 году окончила аспирантуру кафедры философии естественных факультетов МГУ имени М. В. Ломоносова и защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по теме «Информационный подход к анализу искусства».

В 1968—1977 годах — ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры философии Московского физико-технического института.

В 1977—1986 годах — старший, затем ведущий научный сотрудник Института философии АН СССР, доцент кафедры философии МФТИ, доцент кафедры философии естественных факультетов МГУ.

В 1986—1997 годах — заведующая сектором, руководитель Центра методологии социального познания Института философии АН СССР.

В 1984—1992 годах — заместитель заведующего кафедрой философской антропологии и комплексных проблем человека философского факультета МГУ.

В 1986 году в Институте философии АН СССР защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Социокультурная детерминация в социальном познании».

С 1994 года — профессор кафедры культурологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 2011 году по договору Института философии РАН с Волгоградским государственным университетом принимала участие в научном сотрудничестве и методической помощи кафедре философии ВолГУ.

В 2011 году — приглашённый исследователь в Институте Гарримана Колумбийского университета.

В 2012 году — приглашённый исследователь в Колумбийском университете.

В настоящее время заведующая сектором социальной философии и председатель диссертационного совета Д.002.015.02 по защите докторских диссертаций по социальной философии Института философии РАН.

Преподавала в университетах США и Европы. Читает лекции в МФТИ, МГУ, в Высшей школе экономики, ГАУГН и на кафедре культурологи социологического факультета МПГУ, в Воронежском, Тамбовском, Брянском, Нижегородском, Санкт-Петербургском и других университетах.

Автор 10 монографий в области социальной философии, методологии социального познания и более 200 статей.

Научный руководитель 12 кандидатских и научный консультант 10 докторских диссертаций.

Научная деятельность 
Федотовой предложена целостная концепция социального познания, показана непосредственная укоренённость социального знания в структурах повседневности, связь научного и вненаучного социального знания. Выделены основные парадигмы социального знания и их связь с социально-культурными процессами. Обоснована социально-культурная роль науки, а также дано определение вненаучного знания как принципиально значимого пласта, соединяющего научое знание с практикой. Федотовой исследована роль социально-культурных факторов в изменении парадигм социального знания, а также роль социально-гуманитарного знания и духовных составляющих в ходе модернизации. Также ею рассмотрены источники признания социального развития — наука, традиции, культура, идеология и обоснована идея объективности культурных форм.

Награды 
 За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 1998 — лауреат премии конкурса лучших книг ИФ РАН за монографию «Модернизация „другой“ Европы»;
 2009 — лауреат первой премии конкурса лучших книг ИФ РАН за книгу «Глобальный капитализм: три великие трансформации».

Семья 
 Муж — Анатолий Иванович Уткин (1944–2010) — советский и российский историк и политолог, специалист в области международных отношений, признанный эксперт по внешней политике США, советник Комитета по международным делам Государственной Думы. Особая область научных интересов — региональная политика США, в частности — в Европе; история «холодной войны».

Научные труды

Монографии 
 Федотова В. Г. Критика социокультурных ориентаций в современной буржуазной философии: сциентизм и антисциентизм. — М.: Наука, 1981;
 Федотова В. Г. Практическое и духовное освоение действительности. — М.: Наука, 1991;
 Козловский В. В., Федотова В. Г. В поисках социальной гармонии. — Свердловск: Изд-во Свердловского университета, 1990;
 Козловский В. В., Уткин А. И., Федотова В. Г. Модернизация: от равенства к свободе. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета. 1995;
 
 Панарин А. С., Покровский Н. Е., Уткин А. И., Федотова В. Г. На перепутье. Новые вехи. — М.: Логос, 1999;
 Федотова В. Г. Анархия и порядок. — М.: Эдиториал УРСС. 2000;
 
 
 Федотова В. Г. Модернизация и культура. М., 2011. (Электронная публикация на Интернет-портале «Интелрос»).

Ответственный редактор и соавтор коллективных монографий 
 Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке. — М.: ИФ РАН, 2002.
 «Хорошее общество». Социальное конструирование приемлемого для жизни общества. — М.: ИФ РАН, 2003. 182 с.
 Новые идеи в социальной философии. — М.: ИФ РАН, 2006. — 324 с.
 Человек в экономике и других социальных средах. — М.: ИФ РАН, 2008. — 195 с.
 Меняющаяся социальность: новые формы модернизации и прогресса. — М.: ИФ РАН, 2010. — 274 с.
 Меняющаяся социальность: контуры будущего. — М.: ИФ РАН, 2012.
 Социально-философский анализ модернизации: теории, модели, опыт. — М.: ИФ РАН, 2013.

Научные статьи 
 Федотова В. Г. Антисциентистские модели познания // Социологические исследования. — 1979. — № 1;
 Федотова В. Г. Основные проблемы и концепции социологии науки в ФРГ // Социологические исследования. — 1980. — № 1;
 Федотова В. Г. Проблемы теории развития науки и методологический анархизм П. Фейерабенда. [В соавт.] // Вопросы истории естествознания и техники. — 1980. — № 3;
 Федотова В. Г. Понимание в системе методологических средств современной науки // Объяснение и понимание в научном познании. — М., 1983;
 Федотова В. Г. Духовность как фактор перестройки // Вопросы философии. — 1987. — № 3;
 Федотова В. Г. Душевное и духовное // Философские науки. — 1988. — № 4;
 Федотова В. Г. Что может и чего не может наука? // Философские науки. — 1989. — № 12;
 Федотова В. Г. Истина и правда повседневности // Философская и социологическая мысль. Киев, 1990. — № 3—4;
 Федотова В. Г. Свобода или равенство? // Философские науки. — 1991. — № 4;
 Федотова В. Г. Ценностные ориентации как предпосылка построения программы социальной модернизации. [В соавт.] // ОНС. 1992. № 1;
 Федотова В. Г. Классическое и неклассическое в социальном познании // ОНС. 1992. № 4;
 Федотова В. Г. Российская история в зеркале модернизации // Вопросы философии. — 2009. — № 12.
 Федотова В. Г., Уткин А. И. Мир, расколотый на острова // Экономические стратегии. — 2009. — № 8.
 Федотова В. Г. Экономика в российской общественной мысли // Философские науки. — 2009. — № 11.
 Федотова В. Г., Уткин А. И., Федотов Н. Н. Экологополитический и экологосоциологический дискурсы // Знание. Понимание. Умение. — 2009. — № 4.
 Федотова В. Г., Илларионов С. В., Микешина Л. А. Обсуждаем статьи о методологии // Эпистемология и философия науки. —2009. — Т. 19. — № 1.
 Федотова В. Г. Циклический характер российского развития // Вестник ВолГУ. Сер. 7: Философия, Социология и социальные технологии. — 2009. — № 2.
 Федотова В. Г.Модернизация: переосмысливая теорию и практику // Социологический ежегодник, 2010: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН., ВШЭ. — М. 2010. — С. 63-80.
 Федотова В. Г. Механизмы ценностных изменений общества // Философские науки. — 2010. — № 11.
 Федотова В. Г. Социальные инновации как основа процесса модернизации общества // Вопросы философии. — 2010. — № 10.
 Федотова В. Г. Экология и средний класс // Знание. Понимание. Умение. — 2010. — № 3.
 Федотова В. Г., Колпаков В. А. Эволюция экономической теории: от А. Смита к неосмитианству // Мир перемен. — 2010. — № 4.
 Федотова В. Г. Роль социальной науки и социальной философии в российском обществе // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные технологии. 2011. — № 2.
 Федотова В. Г. Новые идеи в социальной теории // Социологические исследования. 2011. — № 11.
 Федотова В. Г. Социологи о российской модернизации // Политические исследования. —2011. — № 6.
 Федотова В. Г., Колпаков В. А., Федотов Н. Н. Меняющаяся социальность: будущее капитализма // Вопросы философии. — 2011. — № 6.
 Федотова В. Г. Единство и многообразие культур в условиях глобализации // Вопросы философии. — 2011. — № 9.
 Федотова В. Г. О некоторых особенностях достижения демократической консолидации и солидарности в обществе // Социологический ежегодник. — 2012. — С. 168—184.
 Федотова В. Г. Политика и перформанс // Вопросы культурологии. — 2012. — № 12. — С. 38-43.
 Федотова В. Г. Гражданская культура: концепция для обществ, вступивших в демократию // Гражданское общество: Идеи и практика. Ежегодник. Чебоксары, 2012. Вып. 5. — С. 8-23.
 Федотова В. Г. Теорема Томаса китайской модернизации // Вопросы философии. — 2012. — № 6.
 Федотова В. Г. Конец догоняющей модели модернизации // Стратегия. Журнал института экономических стратегий Отделения РАН. — 2012. — № 5.
 Федотова В. Г. Успешные уроки модернизации: как превратить слабость в силу? // Политическая наука. — 2012. — № 2.
 Федотова В. Г., Колпаков В. А., Федотов Н. Н. Какая модернизация и какой капитализм нужны России? // Вопросы философии. — 2013. — № 10. — С. 3-12.
 Федотова В. Г., Пантин И. К., Алиев М. Г. и др. Такие разные России. Часть I. Круглый стол журнала «Полис» и сектора социальной философии ИФ РАН // Политические исследования. — 2013. — № 2. — С. 79-93.
 Федотова В. Г., Федотова Н. Н., Сиземская И. Н., Канарш Г. Ю и др. Такие разные России. Часть II. Круглый стол журнала «Полис» и сектора социальной философии ИФ РАН // Политические исследования. — 2013. — № 3. — С. 87-112.
 Федотова В. Г., Федотов Л. Н., Китаева О. Н. Познавательные средства анализа новой реальности обществ третьего модерна // Знание. Понимание. Умение. — 2013. — № 2. — С. 162—172.
 Федотова В. Г. Модернизация, культура и социальный капитал // Вестник Московской государственной академии делового администрирования (МГАДА). Сер. «Экономика». — 2013. — № 2(22). — С. 7-16.
 Федотова В. Г., Колпаков В. А. Экономика и демократия в проекте модернизации России // Знание. Понимание. Умение. — 2013. — № 1. — С. 323—332.
 Федотова В. Г. Кризис модернизации и архаизация общества // Знание. Понимание. Умение. — 2013. — № 1. — С. 309—313.

Доклады на научных конференциях и конгрессах 
 Федотова В. Г. Теории справедливости и экономика — Доклад на Московском экономическом форуме, секция «Экономическая свобода и социальная справедливость: уроки мирового экономического кризиса», Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 20 марта 2013 г.
 Федотова В. Г. Социальный капитал как один из видов внеэкономического капитала — Доклад на конференции «Развитие социального капитала и гуманизация образования как условие повышения качества жизни», г. Зеленоград (МО), Московская государственная академия делового администрирования, 19 апреля 2013 г.
 Федотова В. Г. Проективные функции концепций справедливости — Доклад на круглом столе «Проблемы справедливости в контексте современной России» Московско-Петербургского философского клуба и Института философии РАН, Москва, Институт философии РАН, 23 апреля 2013 г.
 Федотова В. Г. Глобализация как мегатренд и локальные тренды модернизации — Доклад на секции «Философия глобализации» XXIII Всемирного философского конгресса «Философия как познание и образ жизни», Афины, Университет Афин, 04-10 августа 2013 г.
 Федотова В. Г. Мультикультурализм и фрагментация — Выступление на Мировом общественном форуме «Диалог цивилизаций», о. Родос (Греция), секция «Школа диалога культур», 3 октября 2013 г.
 Федотова В. Г. Невидимая рука рынка и невидимая рука общества — Выступление на III Бакинском международном гуманитарном форуме, секция «Гуманитарные аспекты экономики», Баку (Азербайджан), 1 ноября 2013 г.
 Федотова В. Г. Выступление на круглом столе «Философия глобальных процессов и систем», Москва, РГСУ, 26 ноября 2013 г.

Видеозаписи выступлений 
 Программа «Визави с миром» // Радиостанция «Голос России», 5 ноября 2013.
 Доклад // Пленарная конференция № 1. «Экономическая свобода и социальная справедливость: уроки мирового экономического кризиса». Московский экономический форум 20 марта 2013.
 «Что такое „нормальный человек“ сегодня?» // Телеканал «Культура», программа Виталия Третьякова «Что делать?» (эфир 23 января 2011 года).

Примечания

Литература 
 

Социальные философы
Сотрудники Института философии РАН
Преподаватели философского факультета МГУ
Преподаватели ВШЭ
Преподаватели кафедры философии Московского физико-технического института
Преподаватели МПГУ
Преподаватели ГУГН
Выпускники Пензенского университета
Члены РАЕН
Женщины-философы СССР
Женщины-философы России